Equinox, nachtevening

 Overig
 Equinox (band), een Bulgaarse band
 Equinox (bier), een Belgisch bier
 Equinox (hop), een hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier
 Equinox (Styx), muziekalbum van Styx uit 1975
 Equinox (film), film uit 1992
 Celebrity Equinox (schip, 2009), een cruiseschip
 Équinoxe, een muziekalbum van Jean Michel Jarre uit 1978